Гревцо́ва () — жіноча форма російського прізвища Гревцов. Також прізвище Гревцов у родовому відмінку однини.

 Відомі носії 
 Гревцова Лілія Іванівна (нар. 1974) — українська оперна і джазова співачка (сопрано), народна артистка України (2016).
 Гревцова Мері Олександрівна (нар. 1946) — українська співачка (сопрано) і педагог, заслужена артистка УРСР (1984).
 Гревцова Ганна Терентіївна (нар. 1940) — українська біологиня і педагог, доктор біологічних наук, професор.
 Крупеніна (Гревцова) Лідія Іванівна (1928—2016) — артистка балету, народна артистка СРСР.